Верх-Обский — посёлок в Смоленском районе Алтайского края. Административный центр Верх-Обского сельсовета.

География 
Расположен в месте слияния рек Бия и Катунь — истоке реки Обь (откуда и название поселка), к западной окраине примыкает посёлок Маточный, к восточной Кирпичный.

История 
Посёлок возник в 1931 году как центральная усадьба нового совхоза «Верх-Обский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)